Schotten (volk), inwoners van Schotland
 Schotten (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
 Schotten (district), een voormalig district in de Duitse deelstaat Hessen
 meervoudsvorm voor wanden die niet dragend zijn, zoals een schot in een schip.

Personen
 Uta Schotten - Duits kunstenares
 Carl Schotten - Duits chemicus en wetenschapper
 Schotten-Baumann-reactie - chemische reactie ontdekt door Carl Schotten en Eugen Baumann

Zie ook
 Schot (doorverwijspagina)